Воли́нська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР. Назва — на честь регіону Волинь.

Волинська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Волинська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Волинська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Волинська вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Волинська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Волинська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Волинська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Волинська вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Волинська вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Волинська вулиця — вулиця в місті Тернопіль.
 Волинська вулиця — вулиця у місті Ужгород.
 Волинська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Волинська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Волинська вулиця — вулиця у місті Москва.
 Волинська вулиця — вулиця у місті Твер.

Вулиці